Blasis ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Blasis (1797–1878), italienischer Tänzer, Choreograf und Tanztheoretiker
 Pablo de Blasis (* 1988), argentinischer Fußballspieler